El término Universidad Pedagógica Nacional puede referirse:

 a la Universidad Pedagógica Nacional de México; o
 a la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia.